Gewichtung steht für:

 Gewichtung, mathematische Bewertung von Faktoren
 Ergebnis verschiedener Fragestellungen in ein Verhältnis gesetzt, siehe Abwägung
 Bewertung der Bedeutung von Objekten, siehe Werturteil

 bei Musikinstrumenten gewichtete Tasten, siehe Anschlagsdynamik
 in der Gewichtsmessung und der Kunst das Abwägen und Ausgleichen von Messgrößen, siehe Ponderation

Siehe auch:
 Gewicht (Begriffsklärung)